Die Canada Open 2017 im Badminton fanden vom 11. bis zum 16. Juli 2017 im Markin MacPhail Centre in Calgary statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Hyun-il (Halbfinale)
 H. S. Prannoy (3. Runde)
 Sameer Verma (zurückgezogen)
 Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
 Pablo Abián (Viertelfinale)
 Kanta Tsuneyama (Champion)
 Ygor Coelho (Viertelfinale)
 Kazumasa Sakai (1. Runde)
 Jeon Hyeok-jin (Viertelfinale)
 Henri Hurskainen (zurückgezogen)
 Lucas Corvée (3. Runde)
 Mark Caljouw (3. Runde)
 Nguyễn Tiến Minh (1. Runde)
 Lucas Claerbout (1. Runde)
 Niluka Karunaratne (3. Runde)
 Kashyap Parupalli (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Zhang Beiwen (2. Runde)
 Aya Ohori (Viertelfinale)
 Beatriz Corrales (2. Runde)
 Linda Zechiri (1. Runde)
 Natalia Koch Rohde (2. Runde)
 Vũ Thị Trang (1. Runde)
 Lee Jang-mi (1. Runde)
 Michelle Li (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lu Ching-Yao / Yang Po-Han (Halbfinale)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Viertelfinale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
 Richard Eidestedt / Nico Ruponen (2. Runde)
 Matthew Chau / Sawan Serasinghe (1. Runde)
 Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (1. Runde)
 Joshua Magee / Sam Magee (1. Runde)
 Peter Briggs / Tom Wolfenden (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (zurückgezogen)
 Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (Viertelfinale)
 Kim Hye-rin / Yoo Hae-won (Viertelfinale)
 Chae Yoo-jung / Kim So-young (Halbfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Champion)
 Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (Finale)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (Viertelfinale)
 Nico Ruponen / Amanda Högström (Viertelfinale)
 Sam Magee / Chloe Magee (2. Runde)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (2. Runde)
 Sawan Serasinghe / Setyana Mapasa (2. Runde)
 Jacco Arends / Selena Piek (Viertelfinale)
 Nyl Yakura / Brittney Tam (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle site
 Turnierseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Calgary